Заслуженный строитель УССР () — почётное звание, присваиваемое высококвалифицированным работникам строительства, промышленности строительных материалов и строительной индустрии, научно-исследовательских, проектных, изыскательских и других объединений, учреждений и организаций за выдающиеся производственные и научно-технические достижения, ускорение темпов, улучшение качества, обеспечение высокой рентабельности производства и работающим в этих областях народного хозяйства.

В 2001 году, согласно указу Президента Украины № 461, заменено почётным званием Заслуженный строитель Украины.

См. также 
 Почётные звания Украинской ССР.

Источники 
 Відзнаки Української РСР: довідник = Знаки отличия Украинской ССР: справочник / Ред. А. В. Юркевич. — : Мистецтво, 1971. — 67, [25] с.
 Огій О. М. Відзнаки доблесної праці / О. М. Огій, П. В. Швець. — : Політвидав, 1980. — 190 с.
 Бузало В. Й. Державні нагороди Української РСР // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — : Наукова думка, 2004. — 688 с.: іл.
 Боев В. А. Почётные звания Украинской ССР. Каталог-справочник / В. А. Боев. — , 2014. — 160 с.

Почётные звания Украинской ССР